Troisgros ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Troisgros (* 1958), französischer Koch
 Pierre Troisgros (1928–2020), französischer Gastronom